L'edizione 1999-2000 della First Division fu la 97º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 9° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 1999-00

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
2000